Кампіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Кампіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос